Brødre kan henvise til:

 Brødre – dansk film fra 2004, instrueret af Susanne Bier
 Brødre (bog) – roman skrevet af Yu Hua
 Brødre (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1996 instrueret af Jørgen Vestergaard